Název Leninsk může být:

 Asaka (město v Uzbekistánu) – dřívější název tohoto města v Uzbekistánu
 Bajkonur (město) – dřívější název tohoto města v Kazachstánu
 Leninsk (město) – město v Rusku
 Leninsk-Kuzněckij – město v Rusku
 Taldom – město v Rusku nazývané Leninsk v letech 1918–1929
 Türkmenabat – dřívější název tohoto města v Turkmenistánu
a další menší sídla v Bělorusku, Kazachstánu a Rusku